Campeonato Sul-Mato-Grossense 2011 var 2011 års säsong av distriktsmästerskapet i fotboll i delstaten Mato Grosso Sul i Brasilien. Mästerskapet vanns av CENE som därmed kvalificerade sig till Copa do Brasil 2012. Även den förlorande finalisten, Aquidauanense, får en plats i Copa do Brasil 2012. Mästerskapet bestod av två grupper om åtta lag där varje lag mötte lagen inom sin egen grupp två gånger, vilket innebar totalt 14 matcher per lag. Därefter gick de fyra främsta i varje grupp vidare till slutspel. De två sämst placerade i varje grupp åkte ur den högsta divisionen för distriktsmästerskapet.

Grupp A

Grupp B

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final
Både CENE och Aquidauanense FC klara för Copa do Brasil 2012. CENE mästare av Campeonato Sul-Mato-Grossense 2011.

Fotbollstävlingar i Brasilien
2011 i Brasilien
Fotbollssäsongen 2011